Abdulwahab Al Safi (Manáma, 1984. június 4. –) bahreini labdarúgó, a szaúd-arábiai élvonalbeli Al-Qadisiyah középpályása.

A bahreini labdarúgó-válogatottal részt vett a 2011-es és a 2015-ös Ázsia-kupán.

Jegyzetek

További információk 
 Profil

1984-ben született személyek
Élő személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások